Митчерлих (Мичерлих; ):
 Митчерлих, Александр (1908—1982) — немецкий врач, психоаналитик и социальный психолог, писатель.
 Митчерлих, Эйльхард (1794—1863) — немецкий химик. 
   (1874—1956) — немецкий почвовед и культуролог.